Bedevaart
 Pilgrimage (album), studioalbum van Wishbone Ash uit 1971.
 Pilgrimage (film), Amerikaanse dramafilm uit 1933.
 Pilgrimage (2017), Ierse film uit 2017.